El término Rat puede referirse a:

 Răzvan Raț, exjugador de fútbol de nacionalidad rumana.
 RAT, siglas con varios usos.